Орнітомімові (Ornithomimidae) — родина ящеротазових динозаврів, що існувала у кінці крейдового періоду в Лавразії.

Опис 
Орнітомімові — всеїдні двоногі тероподи середнього розміру. Вони характеризуються невеликою витягнутою головою з беззубим дзьобом та великими очима, довгою шиєю, стрункою статурою, довгими рухливими передніми кінцівками і трипалими опорними ступнями. Зовні вони сильно нагадували страусів. Орнітоміміди були, мабуть, одними з найшвидших динозаврів. Тіло завдовжки 3-6 м, було густо покрите пір'ям.

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Yuong-Nam Lee, Rinchen Barsbold, Philip J. Currie, Yoshitsugu Kobayashi, Hang-Jae Lee, Pascal Godefroit, François Escuillié & Tsogtbaatar Chinzorig (2014), що показує родинні зв'язки орнітомімових.

Примітки 

Целурозаври
Родини динозаврів